Стекло:

 Стекло — твёрдый неорганический аморфный материал (прозрачный или непрозрачный), состоящий из оксидов кремния или других «оксидов-стеклообразователей» с включениями «оксидов-модификаторов» и некоторых веществ иного происхождения.
 Стекло — какой-либо материал, находящийся в твёрдом аморфном метастабильном — стеклообразном состоянии.

 Стекло — общее название искусственных прозрачных материалов, в частности:
 Оптическое стекло
 Кварцевое стекло
 Органическое стекло — данный термин, ввиду сходства материала с его натуральным прообразом, может иногда употребляться и без характеристики.

 Стекло — какой-либо предмет (объект, изделие), сделанный из прозрачного материала, например:
 Лобовое стекло
 Запасное стекло
 Увеличительное стекло

 Стекло — сленговое название кристаллов гидрохлорида метамфетамина: ранее на сленге так именовался ряд препаратов определённых свойств в ампульных формах.

Другие значения 
 «Стекло» — музыкальный альбом рок-группы «Пикник».
 «Стекло» — советский короткометражный рисованный мультфильм 1990 года, третий из трёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 20.
 Стекло (фильм, 1958) — документальный фильм 1958 года голландского режиссёра Берта Ханстра.
 Стекло (фильм, 2019) — фантастический триллер американского режиссёра М. Найта Шьямалана.
 Стекло — озеро в Московской области.

См. также 
 Стеклование
 Стеклоделие
 Стеклообразное состояние